Шарль Жиро: Жиро, Шарль Пьер (фр. Charles-Pierre Girault-Duvivier, 1765—1832) — французский грамматик и лексикограф.
 Жиро, Шарль (фр. Charles Giraud, 1802—1882) — французский юрист-историк.
 Жиро, Шарль (1851—1932) — французский архитектор.